Due sono le guerre che prendono il nome di Guerra sino-giapponese e che hanno visto contrapporsi Cina e Giappone:

 la Prima guerra sino-giapponese svoltasi tra il 1894 e il 1895, per il controllo della Corea
 la Seconda guerra sino-giapponese dal 1937 al 1945, e dal 1941 come parte della Seconda guerra mondiale